Players kan syfta på:

 Players (film, 1979) – en amerikansk film från 1979 med Ali MacGraw
 Players (musikgrupp) – en svensk soulduo, som släppte två album åren 1996–1998
 Players (TV-serie) – en amerikansk tv-serie, som sändes på kanalen NBC 1997–1998